Il singolare dell'ECM Prague Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Akiko Morigami era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Vera Zvonarëva ha vinto in finale 7–6(2), 6–2, contro Viktoryja Azaranka.

Teste di serie

  Vera Zvonarëva (campionessa)
  Shahar Peer (quarti)
  Viktoryja Azaranka (finale)
  Katarina Srebotnik (semifinali)

 Karin Knapp (primo turno) 
 Michaëlla Krajicek (primo turno)
 Klára Zakopalová (semifinali)
 Kaia Kanepi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

ECM Prague Open 2008